Kiskirályság, az egyesítés előtt fennálló helyi államalakulat Norvégiában
Kiskirályság, a Csongrád megyei Eperjes község régi neve